VCH ist die Abkürzung für:

 VCH – Verband Christlicher Hotels, eine Hotelkette
 Verlag Chemie, einen Verlag in Weinheim, heute: Wiley-VCH Verlag
 1. VC Hamburg, Volleyballverein aus der Hansestadt Hamburg

VCh ist die Abkürzung für:

 Vevey–Chexbres-Bahn, eine Eisenbahngesellschaft im Kanton Waadt, Schweiz.

VCH